Tellurium (von lat. tellus ‚(Mutter) Erde‘) steht für:

 Tellurium, lateinischer Name von Tellur, chemisches Element
 Tellurium, spezielle Planetenmaschine, siehe Orrery #Tellurium